Kleť puede referirse a:
 Monte Kleť, una montaña situada en Bohemia Meridional, en la República Checa;
 Observatorio Kleť, un observatorio astronómico construido en la montaña del mismo nombre;
 (2199) Kleť, asteroide del cinturón principal.